Жан Андре Делюк (, 1727—1817) — геолог и метеоролог.

Читал лекции английской королеве в Лондоне, потом был профессором философии в Геттингене.

Работы по молекулярной физике, теплоте, электричеству, оптике. Исследовал расширение жидкостей и воздуха, процессы испарения, плавления и кипения, скрытую теплоту. В 1754—1755 гг. показал, что температура при плавлении льда не меняется и на его переход в воду требуется дополнительное тепло. Обнаружил аномалии в тепловом расширении воды, в частности нашел, что вода имеет максимальную плотность не при температуре замерзания, а при 4°С (1772 г.). 

Первый ввел поправку к показаниям барометра на температуру (барометрическая поправка Делюка), дал формулу и составил таблицу. Использовал барометр для измерения высоты, предложил сифонный барометр. Построил (1781 г.) гигрометр из китового уса (гигрометр Делюка), усовершенствовал его в 1787 г. 

Определил коэффициент расширения воздуха. Разработал теории электричества (1787 г.) и теплоты. Изобрёл сухой элемент. Член Лондонского королевского общества (1773 г.) и Парижской АН (1803 г.). В 1791 году Делюк был награждён медалью Копли. В его честь назван кратер Делюк на Луне.

Труды 
 «Recherches sur les modifications de l’atmosphère» (1772),
 «Lettres physiques et morales sur l’histoire de la terre et de l’homme» (1779—80),
 «Nouvelles idées sur la météorologie» (1786),
 «Introduction à la physique terrestre par les fluides expansibles» (1803)

Примечания

Литература 
 
 

Награждённые медалью Копли
Метеорологи Швейцарии
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Лондонского королевского общества